Santa Monica ima više značenja:
 Santa Monica
 Santa Monica, Campobasso
 Santa Monica, Firenze